Валерий Алексеевич Макси́мов (род. 13 декабря 1938 года) — советский и российский учёный и клиницист, специалист по гастроэнтерологии, гепатологии, лечебному голоданию и озонотерапии. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный врач Российской Федерации. Полковник медицинской службы в отставке.

Вехи биографии 
 Один из организаторов медицинских служб КГБ—ФСБ, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации — Службы специальных объектов при Президенте РФ, Таможенной службы России;
 В 1998 году совместно с профессорами В. А. Аграненко и Ю. С. Сухановым стал инициатором создания Фонда «Служба крови — людям»;
 Главный терапевт и гастроэнтеролог Медицинской службы Научно-технического центра Межотраслевого научно-технического объединения «Гранит», г. Москва.

Научная деятельность 
Профессор В. А. Максимов — основатель учения о билиарной недостаточности и создатель современной научно-практической школы по её изучению. Один из основоположников озонотерапии в России. Под его непосредственным руководством защищено 6 докторских и 14 кандидатских диссертаций в различных областях медицинской науки.

Докторанты профессора В. А. Максимова: Сергей Евгеньевич Бунтин, Наталья Александровна Власова, Сергей Дмитриевич Каратаев, Александр Геннадьевич Куликов, Ольга Анатольевна Курамшина, Виктор Львович Мельников, Константин Михайлович Тарасов, Анатолий Леонидович Чернышев.

В. А. Максимов — член Редакционных советов ряда рецензируемых научных медицинских журналов, в том числе «Российского журнала гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии» и журнала «Дневник казанской медицинской школы». Член Редколлегии журнала «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология».

Научные труды 
Валерий Алексеевич Максимов — автор более 500 научных работ, 13 монографий, 7 патентов, более 30 научно-методических рекомендаций и пособий для практических врачей. В числе основных научных работ профессора В. А. Максимова:

Монографии и сборники 
 Биохимические изменения желчи при некоторых заболеваниях органов пищеварения. Научный обзор / В. А. Галкин, В. А. Максимов. Под редакцией д. м. н., профессора В. А. Галкина; Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинской и медико-технической информации. Москва, ВНИИМИ, 1975;
 Хронический холецистит и профилактика его обострений / В. А. Максимов. – Москва, ЦНИИ санитарного просвещения, 1978. – 31 с.;
 Особенности диспансерного наблюдения больных хроническим гастритом с секреторной недостаточностью по фактору риска развития желчнокаменной болезни. Методические рекомендации / Составители: В. А. Максимов, А. Л. Чернышов; Министерство здравоохранения РСФСР. Москва, Б. и., 1987;
 Дуоденальное исследование [монография] / В. А. Максимов, А. Л. Чернышев, К. М. Тарасов. Москва, Медицинская газета, 1998;
 Клинические аспекты озонотерапии / Под редакцией А. В. Змызговой и В. А. Максимова. Москва, НПЦ Озонотерапии, 2003;
 Диагностические тесты при заболеваниях органов пищеварения / В. А. Максимов [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации. Пенза, ИИЦ ПГУ, 2005.
 Клинико-физиологические основы и безопасность компонентной терапии эритроцитами. Краткое пособие для врачей / В. В. Лаптев, Ю. Н. Токарев, В. А. Максимов. Москва, АдамантЪ, 2008;
 Билиарная недостаточность: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение / В. А. Максимов [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Российский университет дружбы народов, Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит». Москва, АдамантЪ, 2008;
 Сборник методических рекомендаций по разгрузочно-диетической терапии (1969—2005) / Составители: В. А. Максимов, А. Н. Кокосов, В. Б. Гурвич; Минздравсоцразвития Российской Федерации, Российская академия медицинских наук, Институт питания РАМН. Москва, АдамантЪ, 2009;
 Функциональные расстройства и острые неинфекционные заболевания органов пищеварения [монография] / В. А. Максимов [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Российский университет дружбы народов, Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит». Москва, АдамантЪ, 2009;
 Сборник авторефератов докторских и кандидатских диссертаций по разгрузочно-диетической терапии, 1960—2010; в 2 т. / Составители: В. А. Максимов, А. Н. Кокосов, В. Б. Гурвич. Москва, АдамантЪ, 2010;
 Современная терапия заболеваний органов пищеварения / В. А. Максимов [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский университет дружбы народов, Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит». Москва, АдамантЪ, 2011;
 Пашутин, Виктор Васильевич (1845—1901). Курс общей и экспериментальной патологии (патологической физиологии); с приложением портрета и биографии автора / Составители: В. А. Максимов и др.; Российская академия медицинских наук, Институт питания РАМН, НП по содействию профилактике и охране здоровья граждан «Служба крови — людям». Москва, АдамантЪ, 2012;
 Патология гепатобилиарной системы и билиарная недостаточность / В. А. Максимов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Российский университет дружбы народов, Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит». Москва, АдамантЪ, 2013;
 Профилактика злокачественных заболеваний органов пищеварения / В. А. Максимов, К. К. Далидович, Т. С. Морозкина; Российский университет дружбы народов [и др.]. Москва, АдамантЪ, 2014;
 Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения / В. А. Максимов, К. К. Далидович, А. Г. Куликов и др.; Российская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения РФ, Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит», Центр координации международных программ, Фонд «Служба крови – людям». – Москва, АдамантЪ, 2016. – 848 с. – ISBN 978-5-86103-161-5;
 Основы разгрузочно-диетической терапии [монография] / В. А. Максимов; Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ, Центр координации международных программ, Фонд «Служба крови – людям». – Москва, АдамантЪ, 2017. – 79 с. – ISBN 978-5-86103-172-1. – 500 экз.;
 Немедикаментозные методы лечения заболеваний органов пищеварения / В. А. Максимов; Российская академия естественных наук, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ, Центр координации международных программ, Фонд «Служба крови – людям». – Москва, АдамантЪ, 2018. – 603 с. – ISBN 978-5-86103-190-5. – 5000 экз.;
 Болезни цивилизации: системные метаболические поражения [монография] / В. А. Максимов, К. К. Далидович, А. М. Федорук и др.; Российская академия естественных наук, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ, Белорусский государственный медицинский университет, Центр координации международных программ, Фонд «Служба крови – людям». – Москва, АдамантЪ, 2020. – 671 с. – ISBN 978-5-86103-205-6. – 6000 экз.;
 Тканевая терапия. Плацента [сборник авторефератов кандидатских и докторских диссертаций (1933-2019)] / Составители: В. А. Максимов и др.; под общей редакцией В. А. Максимова. Министерство здравоохранения РФ, Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В. П. Филатова. – Москва, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова, 2022. – 819 с. – ISBN 978-5-6047317-1-0. – 1000 экз.

Патенты 
 Способ оценки эффективности озонотерапии у пациента с хеликобактерным заболеванием. Патент РФ № 2155344. Авторы: Максимов В. А., Чернышев А. Л., Каратаев С. Д., Куликов А. Г., Зайцев В. Я. Дата публикации: 27.08.2000;
 Устройство для удаления гелей, микроагрегатных частиц и лейкоцитов из продуктов крови. Патент РФ № 2285543. Авторы: Шишов Н. М., Демина Н. А., Зеленецкий В. Е., Покровский В. И., Селиванов Е. А., Артюшенков В. В., Борисов А. А., Максимов В. А. Дата публикации: 20.10.2006;
 Способ лечения заболеваний, обусловленных и сопровождающихся нарушением метаболизма желчных кислот и холестерина. Патент РФ № 2294207. Авторы: Ардатская М. Д., Минушкин О. Н., Максимов В. А., Сазонова И. И., Масловский Л. В. Дата публикации: 27.02.2007;
 Способ лечения гиперхолестеринемических состояний у больных с желчнокаменной болезнью путём применения препарата «гепатосан», ускоряющего окисление холестерина в печени. Патент РФ № 2306943. Авторы: Власова Н. А., Гильманов А. Ж., Басченко Н. Ж., Максимов В. А., Гладских Л. В. Дата публикации: 27.09.2007;
 Способ определения дискинезии желчного пузыря и сфинктера Одди. Патент РФ № 2369333. Авторы: Ильченко А. А., Максимов В. А., Чернышев А. Л., Тарасов К. М., Делюкина О. В., Орлова Ю. Н., Лычкова А. Э. Дата публикации: 10.10.2009;
 Устройство для переливания трансфузионной среды. Патент РФ № 2465923. Авторы: Шишов Н. М., Демина Н. А., Зеленецкий В. Е., Швец А. И., Швец И. А., Борисов А. А., Максимов В. А. Дата публикации: 10.11.2012.

Признание 
 Награждён орденом «Знак Почёта»;
 Заслуженный врач Российской Федерации;
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации;
 Академик Российской академии естественных наук;
 Академик Российской академии медико-технических наук;
 Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР — за усовершенствование методики «дуоденального зондирования» (совместно со своим учителем, профессором Всеволодом Александровичем Галкиным, ныне академиком РАЕН), 1979;
 Награждён медалью РАЕН им. Екатерины Дашковой — «за вклад в развитие российской науки».

См. также 
 Галкин Всеволод Александрович на официальном сайте Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова;
 А. Л. Чернышев. Нарушения желчеобразовательной и желчевыделительной функции печени при заболеваниях органов пищеварения. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 1993. Научный консультант: д. м. н., профессор В. А. Максимов;
 С. Д. Каратаев. Озонотерапия хеликобактерзависимых заболеваний. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 2000. Научный консультант: д. м. н., профессор В. А. Максимов;
 А. Г. Куликов. Физические факторы в коррекции нарушений функционального состояния органов пищеварения у больных после холецистэктомии и с гастродуоденальной патологией. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 2000. Научный консультант: д. м. н., профессор В. А. Максимов;
 К. М. Тарасов. Билиарная недостаточность при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 2001. Научный консультант: д. м. н., профессор В. А. Максимов;
 С. Е. Бунтин. Внутриполостная электростимуляция в лечении больных с заболеваниями гепатобилиарного тракта. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 2004. Научные консультанты: д. м. н., профессор Р. М. Филимонов; д. м. н., профессор В. А. Максимов;
 Н. А. Власова. Особенности клинического течения, патогенеза, профилактики и лечения желчнокаменной болезни на фоне гиперхолестеринемии. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Уфа, 2008. Научные консультанты: д. м. н., профессор В. А. Максимов; д. м. н., профессор А. Ж. Гильманов;
 В. Л. Мельников. Состояние пищеварительного тракта у носителей HBsAg и его коррекция немедикаментозными методами лечения (клинико-функционально-морфологическое исследование). Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 2013. Научные консультанты: академик РАМН В. И. Покровский; д. м. н., профессор В. А. Максимов;
 О. А. Курамшина. Клинико-патогенетические особенности формирования и течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц молодого возраста.. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Москва, 2017. Научный консультант: д. м. н., профессор В. А. Максимов.

Примечания

Ссылки 
 Лечебное голодание. Профессор В. А. Максимов в передаче «Вредный здоровый образ жизни». – ОРТ, эфир от 15 июля 2012 г. С отметки 2.15;
 Валерий Максимов: «Эксперимент внедрения РДТ в Бурятии удался». Интервью. – Источник: официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Бурятия. 17 октября 2013 г.;
 Разговор с профессором: В. А. Максимов. Неалкогольная жировая болезнь печени. Вопросы патогенеза, диагностики, терапии. – МКНЦ им. А. С. Логинова. Гастросессия, 2 марта 2018 г. Место проведения: РИА «Новости» / «Россия сегодня». С отметки 34.00;
 Валерий Алексеевич Максимов, академик РАМТН. Доклад: «Аспекты сотрудничества РАЕН и НПО ЭМ-Центр». – НПО ЭМ-Центр. Международная научно-практическая конференция, Улан-Удэ, Республика Бурятия. 21 сентября 2019 г.;
 Валерий Алексеевич Максимов. Исторический альманах тканевой плацентарной терапии. – Фонд развития биомедицинских технологий. FFTV. Доклад на Междисциплинарном форуме «Медицина молодая». 7 декабря 2021 г. С отметки 30:56;
 Валерий Алексеевич Максимов. Научное наследие Филатова В. П. Часть первая. – Фонд развития биомедицинских технологий. FFTV. 24 февраля 2022 г.;
 Валерий Алексеевич Максимов. Научное наследие Филатова В. П. Часть вторая. – Фонд развития биомедицинских технологий. FFTV. 6 марта 2022 г.

Терапевты СССР
Терапевты России
Гастроэнтерологи
Военные врачи СССР
Военные врачи России
Члены РАЕН